Лаврентьевка — село в Топчихинском районе Алтайского края. Входит в состав Макарьевского сельсовета.

История 
Основано в 1911 г. В 1928 году село Лаврентьево состояло из 98 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Лаврентьевского сельсовета Чистюньского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 %.

Примечания 

Населённые пункты Топчихинского района